David Meyer peut désigner :
 David Meyer (1714-1788), une personnalité politique suisse ;
  (1947-), un acteur américain ;
 David Meyer (1967-), un rabbin français.